RAC är en förkortning som kan avse:

 Reservation against Cancellation på indiska tågbiljetter
 RAC plc, en brittisk motororganisation
 Royal Automobile Club, en herrklubb i Pall Mall, London
 Royal Armoured Corps, en gren inom British Army
 Radio Amateurs of Canada, en förening för kanadensiska radioamatörer.
 Rock Against Communism, en gren inom vit makt-musiken
 John H. Batten Airport i Racine, Wisconsin (RAC är då flygplatskod)
 Real Application Clusters, en kluster-databas som säljs av Oracle, den är mer känd som Oracle RAC.